Болленбах:

 Болленбах — коммуна в Германии.
 Болленбах — река в Германии.